Кубок африканских наций 2019 — это международный футбольный турнир, который проходит в Египте с 21 июня по 19 июля 2019 года. 24 национальных сборных, участвующих в турнире, должны зарегистрировать команду из 23 игроков, в том числе трёх вратарей.

Позиция и дата рождения каждого игрока, указанные в официальном списке составов, были опубликованны на официальном сайте Африканской конфедерации футбола (CAF). Информация о клубах, количество матчей и голов за сборную, а также возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира, 21 июня 2019 года. Флаг каждого клуба отражает национальную ассоциацию (не лигу), к которой относится команда.

Группа A

ДР Конго 
Окончательный состав был объявлен 11 июня.

Египет 
Окончательный состав был объявлен 11 июня. Амр Варда был исключён из состава по дисциплинарным причинам 26 июня. Тем не менее, Египетская футбольная ассоциация вернула его в сборную 28 июня после того, как игрок разместил видео с извинениями на своём официальном аккаунте в Facebook.

Зимбабве 
Окончательный состав был объявлен 10 июня. Травмированный Тафадзва Кутинью был заменён на Лоуренса Мланга 19 июня.

Уганда 
Окончательный состав был объявлен 11 июня.

Группа B

Бурунди 
Окончательный состав был объявлен 12 июня.

Гвинея 
Окончательный состав был объявлен 13 июня. Травмированный Баиссама Санко был заменён на Ласса Бангуру 19 июня.

Мадагаскар 
Окончательный состав был объявлен 12 июня.

Нигерия 
Окончательный состав был объявлен 10 июня.

Группа C

Алжир 
Окончательный состав был объявлен 30 мая. Харис Белкебла был исключен из состава по дисциплинарным причинам и был заменен на Энди Делорта 13 июня.

Кения 
Окончательный состав был объявлен 11 июня.

Сенегал 
Окончательный состав был объявлен 13 июня.

Танзания 
Окончательный состав был объявлен 13 июня.

Группа D

Кот-д’Ивуар 
Окончательный состав был объявлен 9 июня.

Марокко 
Травмированный Анас Знити был заменён на Абделали Мхамди 5 июня.[29] Окончательный состав был объявлен 11 июня. 19 июня 2019 года было объявлено, что Абделькрим Баади официально заменит Абдерразака Хамдаллу, получившего травму.

Намибия 
Окончательный состав был объявлен 10 июня.

ЮАР 
Окончательный состав был объявлен 9 июня.

Группа E

Ангола 
Окончательный состав был объявлен 12 июня.

Мавритания

Мали 
Окончательный состав был объявлен 15 июня. В заявку сборной попали два игрока по имени Адама Траоре. Чтобы избежать путаницы, более взрослого игрока из французского «Орлеана» обозначили как Адама Траоре I, а младшего из бельгийского «Серкль Брюгге» — Адама Траоре II.

Тунис

Группа F

Бенин

Гана 
Окончательный состав был объявлен 10 июня.

Гвинея-Бисау 
Окончательный состав был объявлен 12 июня.

Камерун 
Окончательный состав был объявлен 11 июня.

Представительство в составах

Представительство внутренних чемпионатов в составах

По клубам 
В списке представлены клубы с 5 или более игроками в составе.

По конфедерациям

Примечания 

2019